

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Pożarów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej 
 Pożarów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań

Zobacz też 
 Pożarki, Pożarowo, Pożary, Pożarzyce, Pożarzysko